Diamond Springs ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Diamond Springs (Kalifornien)
 Diamond Springs (Kansas)
 Diamond Springs (Kentucky)
 Diamond Springs (Michigan)